Никола́й Гео́ргиевич Бодри́хин (род. 1954, Уссурийск, РСФСР) — российский писатель, историк авиации.

Биография 
Николай Бодрихин родился в Уссурийске, в семье военнослужащего. По образованию инженер-механик, окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана. Второе высшее образование — литературного работника — получил заочно, окончив сценарный факультет ВГИК.

Публикуется с 1983 года, именно тогда на 16-й странице «Литературной газеты» появились юмористические рассказы авторства Николая Бодрихина. И в том же 1983 году Николай Бодрихин защитил диссертацию кандидата технических наук.

Николай Бодрихин печатался в «Литературной газете» три года, однако затем его творческие интересы сместились в область военной истории и, в частности, истории авиации.

К настоящему времени Николай Бодрихин является автором нескольких десятков научно-технических и военно-исторических статей, нескольких сценариев и книг, часть из них опубликованы в Великобритании. Для популярной биографической серии «Жизнь замечательных людей» Николай Бодрихин написал пять книг: «Кожедуб» (2010), «Туполев» (2011), «Плешаков» (2012, в соавторстве с Вл. Бирюковым) и «Челомей» (2014), «Сергей Капица» (2015, в соавторстве с А. Ю. Мостинской). Презентация биографии прославленного конструктора стала одним из событий МАКС-2011. К столетию П. С. Кутахова написал книгу «Главный маршал авиации Павел Степанович Кутахов». В 2016 году появились его книги «Главы военной авиации России. Первые сто лет» и «Пятьсот сражений Руси».

В 1998 году было издано первое в СССР и в России исследование об отечественных лётчиках-асах «Советские асы» (Москва: ЗАО КФК "ТАМП", 1998). В 2011 году издал книгу «Величайшие воздушные асы XX века», в 2017 году (совместно с Симоновым А.А.) издал труд «Боевые лётчики — дважды и трижды Герои Советского Союза» (Москва, Фонд «Русские витязи», 2017).

В настоящее время Николай Бодрихин работает над книгой об авиаконструкторе П. О. Сухом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте издательства «Молодая гвардия».
 Новость о презентации книги «Туполев» на МАКС-2011 на официальном сайте ОАО «Туполев»

Историки авиации
Военные историки
Писатели России по алфавиту